Анри́-Жак Вильям Пескароло́ (, 25 сентября 1942 года, Париж) — французский автогонщик. Он принял участие в 64 Гран-при Формулы-1, дебютировав 22 сентября 1968 года. В Формулы-1 он заработал один подиум и набрал всего 12 очков. Лучше карьера у него сложилась  в гонках на выносливость. Является четырёхкратным победителем 24 часов Ле-Мана. Отличительной чертой от других у него был зелёный шлем и борода, частично закрывающая ожоги, которые Анри получил в аварии.

Формула-1

1968-1970: Matra 
В  сезоне Анри Пескароло принял участие в трёх последних этапах: канадском, американском и мексиканском. В следующем году Анри принял участие в Гран-при Германии и занял там 5 место, но как гонщик Формулы-2.  B  Пескароло участвовал во всех Гран-при, набрал 8 очков и занял 12 место.

1971-1973: Williams 
Второй полный сезон Пескароло,  года, прошёл не так удачно. Пилот набрал лишь 4 очка, а занял только 17 место.  сезон был просто провальным - лишь пять гонок из двенадцати завершено, и ни одного очка. В  Анри Пескароло принял участие только в трёх гонках, не набрав очков.

1974: Motul Team 
На шасси Motul и в 1972-1973 ездил Пескароло - команду Williams. С 1974 Motul использовалось коллективом BRM. Этот сезон у Пескароло был неполным и провальным.

1976: Team Norev 
Анри принял участие в девяти Гран-при (Монако, Франция, Великобритания, Германия, Австрия, Голландия, Италия, Канада, США).

После Формулы-1 
После ухода из Формулы-1, Пескароло создал свою команду которая выступала в серии Ле-Ман на выносливость и 24 часах Ле-Мана и впервые победил в 1972 на прототипе Matra, вместе с Грэмом Хилом. Его команда Pescarolo Sport, самое примечательным спонсорством команды является Sony PlayStation 2 и вышедшая на ней игра Gran Turismo 4. В течение пяти лет Пескароло использовал для своей команды прототипы Courage C60, было внесено столько изменений что Courage разрешила назвать прототип команде своим именем, поскольку разница между стандартным C60 и прототипом команды была громандная. В 2005 прототип был разработан с использованием гибридных технологий, перед сменой формата соревнований на LMP1/2. Поэтому неизвестно будет ли использовать команда новый Courage C70 в будущем.

Пескароло принадлежит рекорд в виде 33 стартов, а также он четыре раза победил в качестве пилота.  Его команда ещё ни разу не побеждала, но была очень близка к этому в 2005 с прототипом Pescarolo C60H.  Его команда также смогла выиграть чемпионат LMES в том же году. Его команда также заняла третье место в 2006 и третье в 2007 позади пары дизельных прототипов.

Анри Пескароло также очень желает научиться пилотировать вертолёт.

Результаты выступлений в Формуле-1

Результаты выступлений в 24 часах Ле-Мана

Ссылки 
 

Родившиеся в Париже
Автогонщики Франции
Пилоты Формулы-1 из Франции
Пилоты Формулы-1 1960-х годов
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Matra
Пилоты Формулы-1, выступавшие на March
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Politoys
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Iso Marlboro
Пилоты Формулы-1, выступавшие на BRM
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Surtees
Обладатели подиума в Формуле-1
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Франции
Победители 24 часов Ле-Мана